Anderson megye (Dél-Karolina) 
Anderson megye (Kansas) 
Anderson megye (Kentucky) 
Anderson megye (Tennessee)
Anderson megye (Texas)